John Hargis (basketballer) (1920-1986), Amerikaans basketballer
 John Hargis (zwemmer) (1975), Amerikaans vlinderslagzwemmer